Frainier ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Frainier (* 1952), Schweizer Politiker
 Paul Frainier (1910–1962), Schweizer Politiker